JDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jingdezhen (Cina)
 Jugoslovenske državne železnice